Planets – album degli Eloy del 1981
Planets – album degli Adema del 2005
Planets – EP dei Short Stack del 2010